
Флаг Буруканского сельского поселения — официальный символ муниципального образования, отражающий исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности сельского поселения «Буруканское» Газимуро-Заводского муниципального района Забайкальского края Российской Федерации.

26 ноября 2009 года совет депутатов сельского поселения «Буруканское» утвердил в качестве своих официальных символов государственные флаг и герб Российской Федерации.

19 февраля 2010 года, в связи с протестом прокурора на несоответствии этого решения требованиям федеральных конституционных законов «О государственном флаге Российской Федерации» и «О государственном гербе Российской Федерации», данное решение было отменено.

Описание 
«Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2×3.»

Обоснование символики 
Белый цвет символизирует благородство, синий — честность, а красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.

Это интересно 
В течение почти двух месяцев вышеуказанным решением было разрешено использовать герб России везде, где только хватило фантазии разработчикам решения — от фасадов зданий и печатей до календарей и буклетов.

Примечания